Ainsworth House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ainsworth House (Big Trails), Wyoming, ID-Nr. 86002321
 Ainsworth House (Thompson Falls), Montana, ID-Nr. 86002771
 Ainsworth E. Blunt House, in Dalton, Whitfield County, Georgia